Jardín de la Casa Sorolla puede hacer referencia a:
Jardín de la Casa Sorolla, pintura de Joaquín Sorolla de 1916.
Jardín de la Casa Sorolla, pintura de Joaquín Sorolla de 1918-1919.
Jardín de la Casa Sorolla, pintura de Joaquín Sorolla de 1920.